Osoby o tym nazwisku:
 Peter Waage – norweski chemik
 Trond Waage – norweska działaczka społeczna